Baohua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baohua (socken i Kina, Shandong), 
 Baohua (socken i Kina, Sichuan, lat 33,21, long 104,24), 
 Baohua (socken i Kina, Sichuan, lat 29,89, long 105,21), 
 Baohua Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar